Lussan (Gard)
 Lussan (Gers)
ook:
Lussan-Adeilhac,  Haute-Garonne
Lussant,  Charente-Maritime

En:
 Kanton Lussan